Das Benson & Hedges Masters 1981 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1980/81, das vom 2. bis 8. Februar 1981 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die siebte Austragung des Masters.

1981 nahmen erstmals zwölf Spieler am Masters teil, statt wie zuvor zehn Spieler. Außerdem wurde das Preisgeld von 14.000 £ im Vorjahr auf 20.500 £ angehoben. Der Sieger erhielt davon 6.000 £.

Im Finale standen sich wie im Jahr zuvor Terry Griffiths und Alex Higgins gegenüber. Higgins, der bereits zum vierten Mal in Folge im Finale des Masters war, gewann mit 9:6.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene, Global Snooker Centre

Einzelnachweise 

1981
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent